Peldon ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Peldon (* 1984), US-amerikanische Kinderdarstellerin und Schauspielerin
 Courtney Peldon (* 1981), US-amerikanische Kinderdarstellerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Pelden
 Pelton